Болотник:
 Болотник — в восточнославянской мифологии злой дух, живущий в болоте.
 Болотник, или болотоход — тип трактора с широкими гусеницами.
 Болотники — высокие болотные сапоги.
 Болотник — деталь велосипеда, защищающая велосипедиста от грязи, летящей с колёс.

Растения
 Болотник (Callitriche) — род растений семейства Подорожниковые.
 Болотник — народное название нескольких растений, растущих на болоте, из семейства Вересковые: ; .
 Болотник (Limnas) — род растений семейства Злаки.

Персоналии 
 Болотник, Николай Николаевич (род. 1950) — механик, член-корреспондент РАН (2011).
 Болотник, Ричард (род. 1990) — латвийский боксёр-профессионал.

См. также 
 Болотники